Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1995 года проведён с 12 по 21 июля в городе Реден. Дополнительный матч за 1 место прошёл в августе-сентябре. Одновременно проходил чемпионат Нидерландов по шахматам среди женщин.

Система проведения — круговая. В чемпионате участвовало 10 участниц, самой опытной из них была Барбара Грас (23-ий подряд турнир).

Победив в чемпионате Карен Ван Лит, продлила свою рекордную чемпионскую серию до 10 викторий подряд.

Две участницы получили серебряные медали: впервые Делиа Верхуф и в четвёртый раз Эрна Вандерс.

Все призёрши завоевали право представить Нидерланды на чемпионате мира по международным шашкам среди женщин, который впервые прошёл на африканском континенте в столице Мали городе Бамако с 12 по 27 декабря 1995 года.

Карен ван Лит заняла 2 место, Эрна Вандерс — 10 место. Делиа Верхуф не посетила чемпионат в Африке.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Для классификации первого, второго и третьего места был проведен барраж (с классическим контролем времени).

 барраж за первое место
 5 августа: Эрна Вандерс — Карен Ван Лит 0 — 2
 12 августа: Карен Ван Лит — Делиа Верхуф 2 — 0
 2 сентября: Делиа Верхуф— Эрна Вандерс 1 — 1
Карен Ван Лит стала первая с 4 очками, Делиа Верхуф и Эрна Вандерс получили по 1 очко, и заняли обе второе место.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 барраж за первое место

1995 год в шашках
Август 1995 года
Сентябрь 1995 года
Июль 1995 года
Спорт в Нидерландах в 1995 году
женщины 1995
Спорт в Редене (Нидерланды)